Babikian est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
 Khatchig Babikian (1924-1999), homme politique libano-américain
 , docteur américain en neurologie

Homonymie de patronyme